Nelson Airport kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Nelson Airport (flygplats i Kanada), British Columbia,

Nya Zeeland 

 Nelson Airport (flygplats i Nya Zeeland), Nelson City,

USA 

 Nelson Airport (flygplats i USA, Illinois, Macoupin County), 
 Nelson Airport (flygplats i USA, Illinois, Grundy County), 
 Nelson Airport (flygplats i USA, Illinois, Stark County), 
 Nelson Airport (flygplats i USA, Michigan), Berrien County, 
 Nelson Airport (flygplats i USA, North Dakota, Cass County), 
 Nelson Airport (flygplats i USA, Nebraska), Howard County, 
 Nelson Airport (flygplats i USA, Montana), McCone County, 
 Nelson Airport (flygplats i USA, North Dakota, Bowman County), 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar